Eckenhausen steht für:

 Eckenhausen (Furth), Gemeindeteil von Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Eckenhausen (Hückeswagen), Hofschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen